Hoyoux (Baelen), een gehucht in de gemeente Baelen in de Belgische provincie Luik
Hoyoux (Clavier), een gehucht in de gemeente Clavier in de Belgische provincie Luik 
Hoyoux (Hoei), een gehucht in de gemeente Hoei in de Belgische provincie Luik
Hoyoux (Limbourg), een gehucht in de gemeente Limburg in de Belgische provincie Luik
Hoyoux (rivier), een zijrivier van de Maas in de Belgische provincie Namen